Гусяча лапка () — анатомічний термін:
 Поверхнева гусяча лапка — переплетення сухожилків тонкого, півсухожилкового й кравецького м'язів на передньо-медіальній поверхні проксимального кінця великогомілкової кістки.
 Глибока гусяча лапка (pes anserinus profundus) — розхідні пучки сухожилків півперетинчастого м'яза, що лежать біля медіального краю великогомілкової кістки під поверхневою гусячою лапкою.
  (pes anserinus major) — інша назва навколовушного сплетення.
 Мала гусяча лапка (pes anserinus minor) — сукупність гілок підочноямкового нерва зразу після його виходу з підочноямкового отвору.

 Гусяча лапка — тип упора на лижних палицях, що має вигляд асиметричного ковпачка.

Гусячі лапки 
 Гусячі лапки — інша назва перстача гусячого.
 Гусячі лапки — мімічні зморшки в кутках очей.
 «Гусячі лапки» — орнамент.
 «Гусячі лапки» — сорт карамельних цукерок.

Див. також 
  («Гусяча лапка») — персонаж французького фольклору.
 «» — історичний роман Анатоля Франса.